Гра́нди () — округ в штате Иллинойс, США. По данным переписи 2010 года численность населения округа составила 50 063 чел., по сравнению с переписью 2000 года оно увеличилось на 33,4 %. Окружной центр округа Гранди — город Моррис.

История 
Округ Гранди сформирован 17 февраля 1841 году из округа Ла-Саль. Название получил в честь Феликса Гранди, 13-го генерального прокурора США и сенатора от штата Теннесси.

География 
Общая площадь округа — 1114,9 км² (430,45 миль²), из которых 1082,7 км² (418,04 миль²) или 97,12 % суши и 32,1 км² (12,4 миль²) или 2,88 % водной поверхности.

Климат 
Округ находится в зоне влажного континентального климата. Температура варьируется в среднем от минимальных -11 °C в январе до максимальных 29 °C в июле. Рекордно низкая температура была зафиксирована в январе 1985 года и составила -31 °C, а рекордно высокая температура была зарегистрирована в июне 1988 года и составила 39 °C. Среднемесячное количество осадков — от 40 мм в феврале до 106 мм в июне.

Соседние округа 
Округ Гранди граничит с округами:
 Кендалл — на севере
 Уилл — на востоке
 Кэнкэки — на юго-востоке
 Ливингстон — на юге
 Ла-Саль — на западе

Основные автомагистрали

Населённые пункты

Демография 

По данным переписи населения 2000 года, численность населения в округе составила 37 535 человек, насчитывалось 14 293 домовладения и 10 276 семей. Средняя плотность населения была 35 чел./км².

Распределение населения по расовому признаку:
 белые — 92,96 %
 немецкого происхождения — 20,7 %
 ирландского происхождения — 15,2 %
 итальянского происхождения — 12,0 %
 норвежского происхождения — 8,3 %
 английского происхождения — 7,4 %
 афроамериканцы — 0,19 %
 коренные американцы — 0,24 %
 азиаты — 0,3 %
 латиноамериканцы — 4,13 % и др.

Из 10 276 семей в 35,3 % имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих вместе с родителями, 59,6 % семей — супружеские пары, живущие вместе, 8,6 % — матери-одиночки, а 28,1 % не имели семьи. 23,5 % всех домовладений состояли из отдельных лиц и в 9,4 % из них проживали одинокие люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домохозяйства — 2,6 человек, а средний размер семьи — 3,09.

Распределение населения по возрасту:
 до 18 лет — 26,6 %
 от 18 до 24 лет — 8,3 %
 от 25 до 44 лет — 30,2 %
 от 45 до 64 лет — 22,5 %
 от 65 лет — 12,3 %

Средний возраст составил 36 лет. На каждые 100 женщин приходилось 98,9 мужчин. На каждые 100 женщин возрастом 18 лет и старше приходились 97,4 мужчин.

Средний доход на домовладение — $ 51 719, а средний доход на семью — $ 60 862. Мужчины имеют средний доход от $ 46 392 против $ 26 487 у женщин. Доход на душу населения в округе — $ 22 591. Около 3,2 % семей и 4,8 % населения находились ниже черты бедности, в том числе 5 % из них моложе 18 лет и 6 % в возрасте 65 лет и старше.

См. также 
 Административное деление США

Примечания

Ссылки 

 

Округа Иллинойса